Chino peut faire référence à :

Toponyme 

 Chino, une ville de Californie aux États-Unis,
 California Institution for Men, une prison communément appelée « Chino », située à Chino en Californie.
 Chino, une ville de la préfecture de Nagano au Japon.

Personnalités 
 Shōshō Chino (1883-1946), germaniste et traducteur japonais ;
 Kaori Chino (1952-2001), historienne de l'art japonais ;
 Chino Moreno, un musicien américain ;
 Chino, un rappeur américain.

Cinéma 
 Chino, film sorti en 1973,
 Chino, un film népalais sorti en 1991.

Divers 
  En Nouvelle-Espagne une personne issue d'un parent mulâtre et d'un parent amérindien. 
 Chino (vêtement), un pantalon,
 Chino cat.

Homonymie de patronyme